Czerwona – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Ciepielów.

3 cieki wodne w Polsce:
 Czerwona – rzeka, dopływ Morza Bałtyckiego
 Czerwona – potok, dopływ Dziadówki
 Czerwona – struga, dopływ Kłodawy

Góra:
 Czerwona – wzniesienie w Górach Stołowych (Zaworach)

Zobacz też 
 Czerwona Struga
 Czerwona Woda
 Czerwona (gromada)

Linki zewnętrzne 
 Czerwone oraz